Hybrid (band), Welshe elektronischemuziekgroep.
 Hybrid (Marvel), fictieve antiheld uit de strips van Marvel Comics.
 Hybrid (computerspel), een computerspel van het genre actiespel
 Hybrid (2007), een Amerikaans/Canadese film uit 2007

Zie ook 
 Hybride (doorverwijspagina)